На́дя Хо́йер (, в замужестве На́дя Кос, ; ) — швейцарская кёрлингистка.

Играла на позиции четвёртого. Была скипом команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2000).
 : бронза ().
 : золото (1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Gesundheitszentrum Rigi: Dr. med. Nadja Kos
 

 Видео:  (на чемпионате мира 2001 в игре Канады и Швейцарии скип канадок Колин Джонс при броске пересекла с камнем штрафную линию и бросок канадок не был засчитытан, в результате чего энд выиграли швейцарки; в другом эпизоде матча при броске скипа швейцарок Нади Хойер одна из швейцарок на ведении камня задела камень ногой, бросок также не был засчитан и камень снят с игры, а энд и матч выиграли канадки)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу